His Wife – cortometraggio del 1911 diretto da Tom Ricketts
 His Wife – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 His Wife – film del 1915 diretto da George Foster Platt